Avery Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Avery Pond (Connecticut), im New London County
 Avery Pond (Maine), im Piscataquis County
 Avery Pond (Georgia), im Decatur County